Кратер Обручев () — большой древний ударный кратер в области южного побережья Моря Мечты на обратной стороне Луны. Название присвоено в честь русского геолога, палеонтолога, геоморфолога, географа Владимира Афанасьевича Обручева (1863—1956) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Лундмарк на западе; кратер О’Дей на севере-северо-западе; кратер Томсон на севере-северо-востоке; кратер Орем на юго-востоке и кратер Кретьен на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 72,2 км, глубина 2,8 км.

Кратер Обручев имеет близкую к циркулярной форму и значительно разрушен. Южная часть кратера частично перекрывает сателлитный кратер Обручев M. Вал сглажен, юго-западная часть вала спрямлена, северная часть рассечена многочисленными долинами, северо-восточная часть вала отмечена небольшим чашеобразным кратером. Высота вала над окружающей местностью достигает 1290 м, объем кратера составляет приблизительно 4500 км³. Дно чаши относительно ровное, в северной части чаши расположено несколько длинных хребтов, в западной части чаши у подножия внутреннего склона расположен приметный чашеобразный кратер. В южной части чаши находится крошечный кратер окруженный областью с высоким альбедо. Несколько западнее центра чаши расположены два небольших холма.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны